Cercosperma är ett släkte av svampar. Cercosperma ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cercosperma